Oranjeboomstraat (Brugge)
Oranjeboomstraat (Rotterdam)